Лукреция Торнабуони де Медичи (, 22 июня 1427, Флоренция — 28 марта 1482) — супруга Пьеро ди Козимо Медичи и мать Лоренцо Великолепного, итальянская религиозная  периода Возрождения, патронесса искусств и благотворительница, игравшая большую роль в общественной жизни Флоренции XV века.

Биография 

Дочь Франческо Торнабуони, на её сестре был женат Томмазо Содерини. В 1444 году 19-летняя Лукреция была выдана замуж за сына Козимо ди Медичи Старшего — Пьеро I по прозвищу Подагрик (, 1416—1469), образованного и умного человека, бывшего на 9 лет старше её. Род Торнабуони был в числе тех семей, которые способствовали возвращению Медичи во Флоренцию после изгнания, и данный брак способствовал укреплению союза между двумя родами. До этого выдать свою дочь Гваральду за Пьетро предполагал Франческо да Баттифолле, но после отказа он разорвал отношения с Флоренцией.

Пьеро был инвалидом, обречённым на постоянное пребывание в четырёх стенах, откуда мог отправиться в путь только на носилках. У Лукреции и Пьеро родилось шестеро детей:
 Бьянка (1445—1488), супруга Гульельмо де Пацци
 Лукреция, прозванная Наннина (1448—1493), супруга Бернардо Руччелаи
 Лоренцо Великолепный (1449—1492), женат на Клариче Орсини (1453-88)
 Джулиано (1453—1478), его побочный сын станет папой Климентом VII
 младенец мужского пола
 младенец мужского пола

Также она воспитывала Марию, бастарда своего супруга. Все дети получили прекрасное образование, изучали философию, классическую литературу, политику и проч. Пишут, что обладая великолепным образованием она также занималась просвещением своих детей.

Благодаря её прямым усилиям был заключён брак между Лоренцо и Клариче Орсини — союз между двумя родами, который окажется особенно ценным в будущем. С целью познакомиться с невестой в 1467 году она отправилась в Рим. Оглядываясь на историю династии Медичи, историки указывают, что именно матримониальная политика Лукреции оказалась одним из самых важных действий в семейной истории, в долгосрочной перспективе способствовавший карьере некоторых Медичи в Ватикане и обеспечивший богатство и престиж семье на несколько столетий вперёд. Она занималась управлением имуществом семьи, налаживанием общественных и дипломатических связей и во многом способствовала росту авторитета Медичи.

Супруг поручил ей распределять милостыню среди нуждающихся, кроме того, к этим средствам она добавила свои доходы от торговли землёй, финансирования купцов и ремесленников и прочие. Её деятельность была ещё одним вкладом в рост популярности Медичи в народе, которая была немаловажным фактором в судьбе семьи. В одном из своих писем Лукреция писала, что то, что хорошо для Флоренции и Тосканы — хорошо для Медичи.

Лукреция не была красавицей: она была близорукой, и имела нос «уточкой» и не чувствовала запахов. Эти качества у неё унаследовал сын Лоренцо. Она не обладала крепким здоровьем, и её организм нуждался в постоянном медицинском присмотре, с целью восстановления сил она проводила много времени за городом, в поместьях и на курорте с серными источниками Морбе, который она выкупила и обустроила.

Она скончалась через несколько лет после неудавшегося заговора Пацци против её сына Лоренцо, в котором всё же погиб её сын Джулиано. После её кончины Лоренцо написал 27 писем разным правителям с сообщением о постигшей его утрате. «Я испытываю страшное горе, — писал он, — потерял я не просто мать, а единственное убежище от неприятностей и вдохновительницу всех моих начинаний». Похоронена рядом со своим супругом в Сан-Лоренцо.

Творчество 

Лукреция писала сонеты, даты написания которых неизвестны — в 1478 году Аньоло Полициано пишет, что читал её «laudi, sonneti i trinari». Предполагают, что она начала писать на религиозные темы примерно после смерти её мужа в 1469 году.

Сохранилось 5 её поэм на библейские темы октавами и терцинами (Storie Sacri, об Иоанне Крестителе, Юдифи, Есфири, Сусанне и Товии), 8 laudi (священные гимны на популярную музыку) и 1 canzone. Сохранился её единственный сонет, он был частью поэтического диалога — обмена сонетами между нею и поэтом Бернардо Беллинчиони. По крайней мере, два laudi были опубликованы до её смерти, пять Storie Sacri около 1482 года.

Была в дружбе с такими гуманистами, как Луиджи Пульчи и Анжело Полициано. По её заказу Пульчи пишет самую знаменитую свою поэму «Моргант». Филиппо Липпи она заказала для обители монахов-камальдульцев «Поклонение младенцу Христу», написанное около 1463 года

Сохранилось несколько писем, написанных Лукрецией во время её пребывания в Риме. В них виден её хозяйственный менталитет, когда речь заходит о поиске невесты для Лоренцо. Она описывает будущей невестке Клариче все сильные и слабые стороны своего сына, будто при заключении торгового договора. Своему мужу 23 марта 1467 года она пишет из Рима о Клариче Орсини: «Она не блондинка, потому что блондинок здесь нет: волосы её отдают в рыжий цвет и густые. Лицо скорее круглое, но мне нравится. Шея достаточно гибкая, но как будто тонковата. Грудь нам не удалось рассмотреть, потому что они ходят здесь затянутые (turate), но, по-видимому, хорошая. Рука длинная и тонкая».

Из её переписки всего дошло 49 писем, написанных в 1446—1478 годах. В них описывается повседневная жизнь и праздники во Флоренции, информация о жизни флорентийских женщин, которые пользуются определённой свободой.

В культуре 
 Портрет, атрибутируемый кисти Гирландайо
 Изображена в числе жен в капелле Торнабуони:
 «Рождение и наречение Иоанна Предтечи и Крестителя» — пожилая гостья с белым покрывалом на голове. Ко времени создания фрески прошёл год со дня её смерти.
 Предположительно послужила моделью для «Мадонны Магнификат» Боттичелли
 Генриета фон Биссинг написала в 1846 году исторический роман о её жизни, названный «Лукреция Торнабуони».

Литература 

 Lucrezia Tornabuoni de' Medici. — Sacred Narratives. 2001. — ISBN 978-0-226-80852-9.
 Marcello Vannucci. Le donne di casa Medici. — Roma: Newton Compton Editori, 1999. — ISBN 88-541-0526-0.
 Mary Bosanquet. Mother of the Magnificent: A Life of Lucrezia Tornabuoni. — 1960.
 Maria Grazia Pernis, Laurie Adam. Lucrezia Tornabuoni de' Medici and the Medici Family in the Fifteenth Century // Parergon — Volume 24, Number 1, 2007. P. 224—226.

Ссылки 
 Биография и ссылки на «Other Women’s Voices».
 Laudi
 Иконография
 Лукреция Торнабуони на it.wikisource.org

Примечания 

Медичи
Писательницы Ренессанса